Le Bassin houiller de Djerada est situé dans le sud oranais, en Algérie, dans la région de Colomb-Béchar et Abadla.

Histoire 
Le charbon découvert dès 1907 par le géologue G.-B.-M. Flamand, mais ne connut un début d'exploitation qu'en 1917 à Kénadsa. Le gisement sera donné plus tard en concession aux chemins de fer algériens, comme source commode d'approvisionnement à l'extrémité de la voie ferrée Oran-Colomb-Béchar.
 
Lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui isole l'Algérie de la Métropole il faut songer à un accroissement rapide des sources d'énergie locales, comme le charbon. Le siège de Bechar-Djedid est mis en exploitation, une centrale thermique installée et la voie ferrée normale Méditerranée-Niger prolongée jusqu'à Kenadsa. 

La connaissance des dimensions du bassin houiller d'Abadla est le résultat d'un travail d'équipe entre le Service de la Carte géologique d'Algérie et les industriels. Une étude est consacrée, au début de 1943, au seul bassin houiller d'Abadla, par Paul Deleau, géologue principal du service des Mines de l'Algérie qui conclut en disant maintenant affirmer que le "bassin houiller d'Abadla est un grand bassin" charbonnier. Le gisement est doté d'une de  de charbon, probablement intéressante sur  carrés.

En 1948 d'autres recherches furent faites à Ksi-Ksou et à Abadla sous la direction de Paul Deleau. Le site de Ksi-Ksou sera mis en exploitation dans la foulée de ces travaux.

Le site de Djerada, situé à  seulement de la mer, est desservi à la fin de l'année 1951 par une voie ferrée normale. En 1952 on met en exploitation, dans la région, l'affleurement charbonnier de Ksi kou, en estimant que la taille du gisement justifie ces nouvelles infrastructures. 

La recherche de bassins houillers encore inconnus au Maroc, entreprise en 1958 dans le nord-est du Maors, comprenait, au programme 1959, l'étude du prolongement éventuel du bassin houiller d'Abadla; En 1962, l'exploitation charbonnière  fait vivre près de  personnes. La cité de Béchard-Djedid, appelée « Nouveau Bechar » est née de cette exploitation houillère.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Wilaya de Béchar
 Département de la Saoura

Mine de charbon en Algérie
Histoire de l'Algérie